Schwarzkogel heißen:
 Grieswies-Schwarzkogel, 3116 m, in der Goldberggruppe, Hohe Tauern
 Schwarzkogel (Ötztaler Alpen), 3016 m, im Ötztal, Tirol 
 Schwarzkogel (Granatspitzgruppe), 2866 m, Vorberg der Granatspitze in Nationalpark Hohe Tauern 
 Schwarzkogel (Radstädter Tauern), 2206 m, im Riedingtal bei Zederhaus, Lungau, Land Salzburg 
 Schwarzkogel (Prielgruppe), 2091 m, nordöstliches Totes Gebirge bei Hinterstoder, Oberösterreich 
 Schwarzkogel (Kitzbüheler Alpen), 2030 m, bei Kitzbühel 
 Schwarzkogel (Seckauer Alpen), 2026 m, bei Wald am Schoberpaß, Steiermark 
 Großer Schwarzkogel (Dachsteingebirge), 1850 m, Vorberg des Dachsteins bei Gosau im Salzkammergut
 Schwarzkogel (Karawanken), 1842 m, südlich von Villach, Kärnten/Slowenien
 Schwarzkogel (Sarstein), 1800 m, Vorberg des Sarsteinstocks an der Grenze Oberösterreich / Steiermark
 Kleiner Schwarzkogel (Dachsteingebirge), 1787 m, Vorberg des Dachsteins bei Gosau im Salzkammergut
 Schwarzkogel (Murberge), 1627 m, bei Scheifling im oberen Murtal, Steiermark
 Schwarzkogel (Hochkar), 1585 m, Nebengipfel am Hochkar, Niederösterreich
 Schwarzkogel (Hengstpass), 1554 m, südliches Reichraminger Hintergebirge bei Rosenau und Weyer, Oberösterreich
 Großer Schwarzkogel (Mürzsteger Alpen), 1553 m, bei Niederalpl, Steiermark
 Schwarzkogel (Lavanttaler Alpen), Wolfsriegel, 1550 m, in der Koralpe, Steiermark
 Črni Vrh, 1543 m, im Bachergebirge in Slowenien
 Schwarzkogel (Schneeberg), 1521 m, am Schneeberg, Niederösterreich
 Königsberg (Ybbstaler Alpen), 1452 m, bei Göstling in der Eisenwurzen, Niederösterreich (Gipfelname des Stocks)
 Schwarzkogel (Gemeindealpe), 1443 m, in der Gemeindealpe, Niederösterreich
 Schwarzkogel (Warscheneckgruppe), 1418 m, östliches Totes Gebirge bei Hinterstoder, Oberösterreich
 Palfnerkogel, 1413 m, Salzburger Schieferalpen bei St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Schwarzkogel (Hochkönig), 1410 m, bei Werfen im Pongau, Land Salzburg
 Schwarzkogel (Türnitzer Alpen), 1365, zwischen Marizell und St. Aegyd, Steiermark
 Schwarzkogel (Größtenberg), 1333 m, zentrales Reichraminger Hintergebirge bei Molln, Oberösterreich
 Schwarzkogel (Sengsengebirge), 1300 m, bei Molln, Oberösterreich
 Schwarzkogel (Gutensteiner Alpen), 1278 m, bei der Reisalpe, Niederösterreich 
 Kleiner Schwarzkogel (Mürzsteger Alpen), 1275 m, zwischen Aflenz und Mariazell, Steiermark
 Schwarzkogel (Ötscher), 1207 m, beim Ötscher, Niederösterreich 
 Schwarzkogel (Ybbstaler Alpen, bei Lunz), 1116 m, in der Eisenwurzen, Niederösterreich
 Schwarzkogel (Hohe Dirn), ca. 1070 m, bei Losenstein und Reichraming im Ennstal, Oberösterreich
 Schwarzkogel (Rosaliengebirge), 673 m, im Burgenland